Osoby o tym nazwisku:
 Georg Gebel młodszy – niemiecki kompozytor, organista i klawesynista
 Georg Gebel starszy – niemiecki kompozytor i organista
 Leopold Gebel – polski oficer
 Małgorzata Gebel – polska aktorka